

Nom de famille 

Georges Wambst (1902-1988), coureur cycliste
Charles Wambst (1904-1972), coureur cycliste, frère du précèdent
Auguste Wambst (1908-1987), coureur cycliste, frère du précèdent
Fernand Wambst (1912-1969), coureur cycliste, frère du précèdent

Voir aussi